Australisch basketbalteam (mannen)
 Australisch basketbalteam (vrouwen)